Gravesend United FC (celým názvem: Gravesend United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Gravesend v nemetropolitním hrabství Kent. Založen byl v roce 1893, zanikl v roce 1946 po fúzi s Northfleet United do nově vytvořeného klubu Gravesend & Northfleet.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1893 – Gravesend United FC (Gravesend United Football Club)
 1946 – fúze s Northfleet United FC ⇒ Gravesend & Northfleet FC
 1946 – zánik

Získané trofeje 

 Kent Senior Cup ( 2× )
 1897/98, 1899/00

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. předkolo: 1898/99

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1896: Kent Football League (Division One)
 1896–1901: Southern Football League (Division One)
 1901–1902: Kent Football League
 1905–1909: Kent Football League
 1945–1946: Kent Football League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1893
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1946
Sport v Kentu